Valencia Open 500 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Valencia Open 500 rozgrywany w dniach 2–8 listopada 2009 roku w Walencji na kortach twardych w hali o puli nagród 2 019 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009